Ostafi Bohdanowicz Wołłowicz – podkanclerzy litewski i kasztelan trocki
 Eustachy Wołłowicz – podkanclerzy litewski (1615–1618) i biskup wileński (18 maja 1616 - 19 stycznia 1630)
 Eustachy Kazimierz Wołłowicz (zm. 1658) – podstoli i stolnik wielki litewski
 Eustachy Wołłowicz z Działynia – hrabia, deputowany na sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1841